Horvátország
 Paljevine, falu Ivanska községben, Belovár-Bilogora megyében

 Montenegró
Paljevine, falu Pljevlja községben, Észak-Montenegróban